Bex steht für:

 Bex, eine politische Gemeinde im Distrikt Aigle, Kanton Waadt, Schweiz
 
Bex ist der Vorname folgender Person:

 Bex Taylor-Klaus (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin

Bex ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bex (1907–2001), deutscher Politiker (CDU)
 Emmanuel Bex (* 1959), französischer Jazzorganist
 Nathalie Bex (* 1998), belgische Radsportlerin

BEX steht für:
 Bayern Express & P. Kühn Berlin
 Bernina-Express

Siehe auch:
 Bayern Express
 SAP BEx

Abkürzung